Diedenhofen steht für:
 den deutschen Namen der französischen Stadt Thionville

Diedenhofen ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Diedenhofen (1898–1983), deutscher Politiker (NSDAP)
 Martin Diedenhofen (* 1995), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Dietenhofen, Marktgemeinde in Mittelfranken, Bayern